Открытый чемпионат Кореи 2010 — 7-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в южнокорейском городе Сеул и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии.

В 2010 году турнир прошёл с 21 по 26 сентября. Соревнование продолжало восточноазиатскую серию хардовых турниров, расположенную в календаре между US Open и Итоговым турниром.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Кимико Датэ-Крумм
 в парном разряде —  Чжань Юнжань и  Абигейл Спирс

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Надежда Петрова (№ 19 в мире на тот момент). Россиянка уверенно выигрывала матч за матчем, но в полуфинале снялась с турнира из-за вирусной инфекции; в её отсутствие титул разыграли Алиса Клейбанова и Клара Закопалова — россиянка уверенно взяла верх, отдав своей сопернице лишь четыре гейма. Чешка, при этом, стала сильнейшей из несеянных теннисисток на южнокорейском соревновании.

Парный приз также свёлся к матчу сеянной и несеянной команды, но здесь формально менее сыгранный альянс оказался сильнее: Юлия Гёргес и Полона Херцог завоевали титул, переиграв третью и четвёртую пару посева (в первом круге и финале соответственно). Соперницами немки и словенки по решающему матчу выступили южноафринка Натали Грандин и чешка Владимира Углиржова; для первой из них этот финал стал шестым проигранным титульным матчем на подобном уровне из шести выходов в эту стадию.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Алиса Клейбанова обыграла  Клару Закопалову со счётом 6-3, 6-1.
 Клейбанова выигрывает свой 2-й титул в туре ассоциации.
 Закопалова уступает 2-й финал в сезоне и 9-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Юлия Гёргес /  Полона Херцог обыграли  Натали Грандин /  Владимиру Углиржову со счётом 6-3, 6-4.
 Гёргес выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Херцог выигрывает свой 2-й титул в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Кореи

 WTA Тур 2010
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  

 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Южная Корея
Теннис
Сентябрь 2010 года
2010